Зве́дення (звід) — одножанрові тексти різних авторів, об'єднані в один твір (близьке за значенням до «антологія»).
 Зве́дення (звід) — певні відомості, дані, зібрані в один документ; документ з такими відомостями, даними.
 Зведення кольорів — процедура поєднання кольоророзділених зображень у фотографії, поліграфії, телевізійній апаратурі.
 Зведення променів — настроювання електронної гармати кінескопа для попадання всіх трьох електронних променів у відповідні місця на екрані.
 Зведення — в теорії складності обчислень перетворення одного завдання до іншого.
 Зведення — в музиці стадія створення з окремих записаних треків кінцевого запису.
 Зведення — в спорті — вправа, в якому зводяться руки або ноги; зворотна вправа — «розведення» або «розводка».

Див. також 
 Звід
 Ізвод